Аскро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний схід від Марселя, 32 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 141,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Аскро на сайті французького Національного інституту географії
 Аскро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Аскро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи